Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2011 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
 

 Rafael Nadal (prvak)
 Novak Đoković (polfinale)
 Roger Federer (finale)
 Andy Murray (polfinale)
 Robin Söderling (četrtfinale)
 Tomáš Berdych (prvi krog)
 David Ferrer  (četrti krog)
 Jürgen Melzer (drugi krog)
 Gaël Monfils (četrtfinale)
 Mardy Fish (tretji krog)
 Nicolás Almagro (prvi krog)
 Mihail Južni (tretji krog)
 Richard Gasquet (četrti krog)
 Stanislas Wawrinka (četrti krog)
 Viktor Troicki (četrti krog)
 Fernando Verdasco ''(tretji krog)

<ol start=17>
 Jo-Wilfried Tsonga '' (tretji krog)
 Gilles Simon '' (četrti krog)
 Marin Čilić ''(prvi krog)
 Florian Mayer ''(drugi krog)
 Alexandr Dolgopolov ''(tretji krog)
 Michaël Llodra ''(prvi krog)
 Thomaz Bellucci ''(tretji krog)
 Sam Querrey ''(drugi krog)
 Juan Martín del Potro ''(tretji krog)
 Milos Raonic ''(prvi krog)
 Marcos Baghdatis ''(drugi krog)
 Nikolaj Davidenko ''(drugi krog)
 Janko Tipsarević ''(tretji krog)
 Guillermo García-López ''(tretji krog)
 Sergiy Stakhovsky ''(tretji krog)
 Kevin Anderson ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis5 
|RD1=Četrtfinale
|RD2=Polfinale
|RD3=Finale

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Rafael Nadal
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=7<sup>7
|RD1-score1-4= 
|RD1-score1-5= 
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Robin Söderling
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=6<sup>3
|RD1-score2-4= 
|RD1-score2-5= 

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Andy Murray
|RD1-score3-1=7<sup>7
|RD1-score3-2=7
|RD1-score3-3=6
|RD1-score3-4= 
|RD1-score3-5= 
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Juan Ignacio Chela
|RD1-score4-1=6<sup>2
|RD1-score4-2=5
|RD1-score4-3=2
|RD1-score4-4= 
|RD1-score4-5= 

|RD1-seed5=9
|RD1-team5= Gaël Monfils
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2=3
|RD1-score5-3=6<sup>3
|RD1-score5-4= 
|RD1-score5-5= 
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Roger Federer
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=7<sup>7
|RD1-score6-4= 
|RD1-score6-5= 

|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Fabio Fognini
|RD1-score7-1= 
|RD1-score7-2= 
|RD1-score7-3= 
|RD1-score7-4= 
|RD1-score7-5= 
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Novak Đoković
|RD1-score8-1=b.b.
|RD1-score8-2= 
|RD1-score8-3= 
|RD1-score8-4= 
|RD1-score8-5= 

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Rafael Nadal
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=7
|RD2-score1-3=6 
|RD2-score1-4= 
|RD2-score1-5= 
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Andy Murray
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=5
|RD2-score2-3=4
|RD2-score2-4= 
|RD2-score2-5= 

|RD2-seed3=3
|RD2-team3= Roger Federer
|RD2-score3-1=7<sup>7
|RD2-score3-2=6
|RD2-score3-3=3
|RD2-score3-4=7<sup>7
|RD2-score3-5= 
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Novak Đoković
|RD2-score4-1=6<sup>5
|RD2-score4-2=3
|RD2-score4-3=6
|RD2-score4-4=6<sup>5
|RD2-score4-5= 

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Rafael Nadal 
|RD3-score1-1=7
|RD3-score1-2=7<sup>7
|RD3-score1-3=5
|RD3-score1-4=6
|RD3-score1-5= 
|RD3-seed2=3
|RD3-team2= Roger Federer
|RD3-score2-1=5
|RD3-score2-2=6<sup>3
|RD3-score2-3='''7
|RD3-score2-4=1
|RD3-score2-5= 
}}

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog 
| RD2=Drugi krog 
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= R Nadal
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6<sup>2
|RD1-score01-3=6<sup>2
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=6
|RD1-seed02= 
|RD1-team02= J Isner
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=7<sup>7
|RD1-score02-3=7<sup>7
|RD1-score02-4=2
|RD1-score02-5=4

|RD1-seed03= 
|RD1-team03= S Giraldo
|RD1-score03-1=6<sup>5
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=3
|RD1-score03-4= 
|RD1-score03-5= 
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= P Andújar
|RD1-score04-1=7<sup>7
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4= 
|RD1-score04-5= 

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= P Cuevas
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=2
|RD1-score05-4=1<sup>r
|RD1-score05-5= 
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= A Veić
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=3
|RD1-score06-5= 

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= D Gremelmayr
|RD1-score07-1=6<sup>2
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=3
|RD1-score07-4= 
|RD1-score07-5= 
|RD1-seed08=28
|RD1-team08= N Davidenko
|RD1-score08-1=7<sup>7
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4= 
|RD1-score08-5= 

|RD1-seed09=24
|RD1-team09= S Querrey
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=6
|RD1-score09-5= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= P Kohlschreiber
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4=4
|RD1-score10-5= 

|RD1-seed11= 
|RD1-team11= I Ljubičić
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4= 
|RD1-score11-5= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= S Devvarman
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=4
|RD1-score12-4= 
|RD1-score12-5= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= D Tursunov
|RD1-score13-1=5
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=3
|RD1-score13-4=6
|RD1-score13-5=1
|RD1-seed14= 
|RD1-team14= X Malisse
|RD1-score14-1=7
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=3
|RD1-score14-5=6

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= J Mónaco
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=6
|RD1-score15-4=4
|RD1-score15-5= 
|RD1-seed16=16
|RD1-team16= F Verdasco
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=4
|RD1-score16-4=6
|RD1-score16-5= 

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= R Nadal
|RD2-score01-1=7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7<sup>7
|RD2-score01-4= 
|RD2-score01-5= 
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= P Andújar
|RD2-score02-1=5
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=6<sup>4
|RD2-score02-4= 
|RD2-score02-5= 

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= A Veić
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=7
|RD2-score03-4=3
|RD2-score03-5=6
|RD2-seed04=28
|RD2-team04= N Davidenko
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=2
|RD2-score04-3=5
|RD2-score04-4=6
|RD2-score04-5=1

|RD2-seed05=24
|RD2-team05= S Querrey
|RD2-score05-1=6<sup>2
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=4
|RD2-score05-4= 
|RD2-score05-5= 
|RD2-seed06= 
|RD2-team06= I Ljubičić
|RD2-score06-1=7<sup>7
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=6
|RD2-score06-4= 
|RD2-score06-5= 

|RD2-seed07= 
|RD2-team07= X Malisse
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=6<sup>5
|RD2-score07-4=1
|RD2-score07-5= 
|RD2-seed08=16
|RD2-team08= F Verdasco
|RD2-score08-1=4
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=7<sup>7
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5= 

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= R Nadal
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4= 
|RD3-score01-5= 
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02= A Veić
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=0
|RD3-score02-4= 
|RD3-score02-5= 

|RD3-seed03= 
|RD3-team03= I Ljubičić
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=7<sup>8
|RD3-score03-3=6
|RD3-score03-4= 
|RD3-score03-5= 
|RD3-seed04=16
|RD3-team04= F Verdasco
|RD3-score04-1=3
|RD3-score04-2=6<sup>6
|RD3-score04-3=4
|RD3-score04-4= 
|RD3-score04-5= 

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= R Nadal
|RD4-score01-1=7
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3='''6
|RD4-score01-4= 
|RD4-score01-5= 
|RD4-seed02= 
|RD4-team02= I Ljubičić
|RD4-score02-1=5
|RD4-score02-2=3
|RD4-score02-3=3
|RD4-score02-4= 
|RD4-score02-5= 
}}

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=10
|RD1-team01= M Fish
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6<sup>11
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5= 
|RD1-seed02= 
|RD1-team02= R Mello
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=7<sup>13
|RD1-score02-3=2
|RD1-score02-4=4
|RD1-score02-5= 

|RD1-seed03= 
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=6<sup>3
|RD1-score03-3=3
|RD1-score03-4= 
|RD1-score03-5= 
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= R Haase
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7<sup>7
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4= 
|RD1-score04-5= 

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= J Chardy
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4= 
|RD1-score05-5= 
|RD1-seed06= 
|RD1-team06= G Dimitrov
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3=4
|RD1-score06-4= 
|RD1-score06-5= 

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= M Russell
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=1
|RD1-score07-4=0
|RD1-score07-5= 
|RD1-seed08=18
|RD1-team08= G Simon
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=4
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=6
|RD1-score08-5= 

|RD1-seed09=27
|RD1-team09= M Baghdatis
|RD1-score09-1=7<sup>7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4= 
|RD1-score09-5= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= F Gil
|RD1-score10-1=6<sup>4
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4= 
|RD1-score10-5= 

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= L Mayer
|RD1-score11-1=3
|RD1-score11-2=7<sup>7
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=6
|RD1-score11-5= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= D Brown
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6<sup>5
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=2
|RD1-score12-5= 

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= A Ramos
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6<sup>5
|RD1-score13-3=4
|RD1-score13-4=6
|RD1-score13-5=6
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= J Martí
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=7<sup>7
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=1
|RD1-score14-5=3

|RD1-seed15=LL
|RD1-team15= R Harrison
|RD1-score15-1=1
|RD1-score15-2=7<sup>7
|RD1-score15-3=3
|RD1-score15-4=5
|RD1-score15-5= 
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= R Söderling
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6<sup>5
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=7
|RD1-score16-5= 

|RD2-seed01=10
|RD2-team01= M Fish
|RD2-score01-1=7<sup>7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-score01-4= 
|RD2-score01-5= 
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= R Haase
|RD2-score02-1=6<sup>1
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=1
|RD2-score02-4= 
|RD2-score02-5= 

|RD2-seed03= 
|RD2-team03= J Chardy
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=1
|RD2-score03-4=4
|RD2-score03-5= 
|RD2-seed04=18
|RD2-team04= G Simon
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=6
|RD2-score04-5= 

|RD2-seed05=27
|RD2-team05= M Baghdatis
|RD2-score05-1=5
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=6<sup>6
|RD2-score05-4= 
|RD2-score05-5= 
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= L Mayer
|RD2-score06-1=7
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=7<sup>8
|RD2-score06-4= 
|RD2-score06-5= 

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= A Ramos
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4= 
|RD2-score07-5= 
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= R Söderling
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4= 
|RD2-score08-5= 

|RD3-seed01=10
|RD3-team01= M Fish
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=4
|RD3-score01-3=2
|RD3-score01-4= 
|RD3-score01-5= 
|RD3-seed02=18
|RD3-team02= G Simon
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=6
|RD3-score02-4= 
|RD3-score02-5= 

|RD3-seed03=Q
|RD3-team03= L Mayer
|RD3-score03-1=1
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=3
|RD3-score03-4= 
|RD3-score03-5= 
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= R Söderling
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6
|RD3-score04-4= 
|RD3-score04-5= 

|RD4-seed01=18
|RD4-team01= G Simon
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=6<sup>5
|RD4-score01-4= 
|RD4-score01-5= 
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= R Söderling
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3='''7<sup>7
|RD4-score02-4= 
|RD4-score02-5= 
}}

3. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=4
|RD1-team01= A Murray
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4= 
|RD1-score01-5= 
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= É Prodon
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=3
|RD1-score02-4= 
|RD1-score02-5= 

|RD1-seed03=LL
|RD1-team03= S Bolelli
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6<sup>5
|RD1-score03-4=6
|RD1-score03-5= 
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= F Dancevic
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=7<sup>7
|RD1-score04-4=2
|RD1-score04-5= 

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= A Clément
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=1
|RD1-score05-3=7<sup>11
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5= 
|RD1-seed06= 
|RD1-team06= F Volandri
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6<sup>9
|RD1-score06-4=4
|RD1-score06-5= 

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= M Berrer
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5= 
|RD1-seed08=26
|RD1-team08= M Raonic
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=3
|RD1-score08-4=4
|RD1-score08-5= 

|RD1-seed09=21
|RD1-team09= A Dolgopolov
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4= 
|RD1-score09-5= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= R Schüttler
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=1
|RD1-score10-4= 
|RD1-score10-5= 

|RD1-seed11= 
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6<sup>5
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=6
|RD1-score11-5= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= R Sweeting
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=7<sup>7
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=0
|RD1-score12-5= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= T Kamke
|RD1-score13-1=6<sup>5
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=6
|RD1-score13-5= 
|RD1-seed14= 
|RD1-team14= O Rochus
|RD1-score14-1=7<sup>7
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=2
|RD1-score14-5= 

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= J Reister    
|RD1-score15-1=4
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=3
|RD1-score15-4= 
|RD1-score15-5= 
|RD1-seed16=15
|RD1-team16= V Troicki
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4= 
|RD1-score16-5= 

|RD2-seed01=4
|RD2-team01= A Murray
|RD2-score01-1=7<sup>7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7
|RD2-score01-4= 
|RD2-score01-5= 
|RD2-seed02=LL
|RD2-team02= S Bolelli
|RD2-score02-1=6<sup>4
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=5
|RD2-score02-4= 
|RD2-score02-5= 

|RD2-seed03=WC
|RD2-team03= A Clément
|RD2-score03-1=6<sup>6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=5
|RD2-score03-4=4
|RD2-score03-5= 
|RD2-seed04= 
|RD2-team04= M Berrer
|RD2-score04-1=7<sup>8
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=7
|RD2-score04-4=6
|RD2-score04-5= 

|RD2-seed05=21
|RD2-team05= A Dolgopolov
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4= 
|RD2-score05-5= 
|RD2-seed06= 
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=2
|RD2-score06-4= 
|RD2-score06-5= 

|RD2-seed07= 
|RD2-team07= T Kamke
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=6<sup>4
|RD2-score07-4= 
|RD2-score07-5= 
|RD2-seed08=15
|RD2-team08= V Troicki
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=7<sup>7
|RD2-score08-4= 
|RD2-score08-5= 

|RD3-seed01=4
|RD3-team01= A Murray
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4= 
|RD3-score01-5= 
|RD3-seed02= 
|RD3-team02= M Berrer
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=2
|RD3-score02-4= 
|RD3-score02-5= 

|RD3-seed03=21
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=3
|RD3-score03-4=4
|RD3-score03-5= 
|RD3-seed04=15
|RD3-team04= V Troicki
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=6
|RD3-score04-4='''6
|RD3-score04-5= 

|RD4-seed01=4
|RD4-team01=

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2011